Perfetto – attributo della perfezione

Linguistica
 Perfetto – tempo verbale

Musica 
 Perfetto – singolo di Gianna Nannini
 Perfetto – album di Eros Ramazzotti

Persone  
 Quirino Perfetto – anarchico italiano

Pagine correlate
 Perfect
 Perfetti